Carlos Federico de Sajonia-Weimar-Eisenach (Weimar, 2 de febrero de 1783-Belvedere, 8 de julio de 1853) fue gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach. Era el hijo mayor de Carlos Augusto, gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach, y de Luisa Augusta de Hesse-Darmstadt.

Carlos Federico sucedió como gran duque al morir su famoso padre en 1828. Su capital, Weimar, continuó siendo uno de los primeros centros culturales de la Europa Central, hasta la muerte de Goethe en 1832. Johann Nepomuk Hummel trabajó como maestro de capilla en Weimar hasta su muerte en 1837. Franz Liszt también estuvo en Weimar como Kapellmeister hasta 1848, reuniendo alrededor suyo un círculo que convirtió a la corte de Weimar en un gran centro musical. 

Murió en el castillo de Belvedere en 1853.

Familia e hijos 

Carlos Federico se casó en San Petersburgo el 3 de agosto de 1804 con la gran duquesa rusa María Pávlovna, hija del zar Pablo I de Rusia. Tuvieron cuatro hijos:

Pablo Alejandro Carlos Constantino Federico Augusto (Weimar, 25 de septiembre de 1805 - ibíd., 10 de abril de 1806).
María Luisa Alejandrina (Weimar, 3 de febrero de 1808-Berlín, 18 de enero de 1877), se casó el 26 de mayo de 1827 con el príncipe Carlos de Prusia.
María Luisa Augusta Catalina (Weimar, 30 de septiembre de 1811-Berlín, 7 de enero de 1890), se casó el 11 de junio de 1829 con el príncipe Guillermo de Prusia, posteriormente el emperador Guillermo I de Alemania.
Carlos Alejandro Augusto Juan, gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach (Weimar, 24 de junio de 1818-ibíd., 5 de enero de 1901), se casó el 8 de octubre de 1842 con la princesa Sofía de los Países Bajos.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Ernst Wülcker: Friedrich (Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 15, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, pp. 355-358.    
 Conversations-Lexikon der neuesten Zeit und Literatur, F.A. Brockhaus Verlag Leipzig, Zweiter Band, Leipzig 1833, S. 675 f. (Digitalizado)
 Karl Helmrich: Geschichte des Grossherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach'', S. 132 ff.
Detlef Jena: Carl Friedrich. Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2013. ISBN  978-3-7917-2520-8.

Nacidos en Weimar
Sajonia-Weimar-Eisenach
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Grandes duques de Sajonia-Weimar-Eisenach
Grandes maestres de la Orden del Halcón Blanco
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Nobles de Alemania del siglo XIX